Charmed (groep), een Noorse meidengroep
Charmed (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie.
Charmed (2018), een Amerikaanse televisieserie die in 2018 begon, en een reboot is van de oorspronkelijke televisieserie 
Charmed (stripreeks), een stripreeks gebaseerd op de oorspronkelijke televisieserie